Resistiré puede referirse a:
Resistiré (1988), canción compuesta por Manuel de la Calva (música) y Carlos Toro Montoro (letra) e interpretada por el Dúo Dinámico.
Resistiré (2003), telenovela argentina de la cadena Telefe.
Resistiré (2019), programa de televisión chileno de telerrealidad transmitido por la cadena Mega.